Bijdorp (Barendrecht), een wijk in Barendrecht
 Bijdorp (Loenen aan de Vecht), een buitenplaats in Loenen aan de Vecht
 Bijdorp (Schiedam), een wijk in Schiedam
 Bijdorp (Voorschoten), een buitenplaats in Voorschoten
 Huize Bijdorp in Voorschoten